Touya ist der Familienname folgender Personen:

 Anne-Lise Touya (* 1981), französische Fechterin
 Damien Touya (* 1975), französischer Fechter
 Gaël Touya (* 1973), französischer Fechter